Kalbermatten ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse de Kalbermatten (1870–1960), Schweizer Architekt
 Arnold de Kalbermatten (1891–1983), Schweizer Bundesbeamter
 Esther Waeber-Kalbermatten (* 1952), Schweizer Politikerin (SP)
 Frederik Kalbermatten (* 1981), Schweizer Snowboarder
 Joseph de Kalbermatten (1840–1920), Schweizer Architekt
 Ludwig von Kalbermatten (1856–1896), Schweizer Politiker (Katholisch-Konservative)
 Lukas Kalbermatten (* 1970), Schweizer Skilangläufer
 Ruth Kalbermatten (1950–2014), Schweizer Politikerin (CVP)

Siehe auch:
 Kalbermatter